Степнянское сельское поселение:

Воронежская область
 Степнянское сельское поселение — входит в Лискинский район
 Степнянское сельское поселение — входит в Ольховатский район